Collegio elettorale di Cagliari – collegio elettorale della Camera dei deputati del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Cagliari – collegio elettorale della Camera dei deputati del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Cagliari – collegio elettorale del Senato della Repubblica dal 1948 al 2005
Collegio elettorale di Cagliari I – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Cagliari II – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Cagliari III – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Cagliari IV – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Cagliari V – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Cagliari centro – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005
Collegio elettorale di Cagliari - Assemini – collegio elettorale della Camera dei deputati dal 1993 al 2005